Чечерский замок — оборонительное сооружение в Чечерске. Замок существовал самое позднее с XIV века, в XVIII веке после большой перепланировки его прежний вид был утрачен. Существующие сведения о замке происходят из документов и результатов археологических исследований.

Замок был построен в детинце летописного города X—XIII веков, на выступе коренного берега реки Чечоры и сочетался с кольцевым  земляным валом (по-видимому, не менее 3,5 м высоты с напольной стороны).

Площадка замка XIV—XVIII веков имела подтреугольную форму и возвышалась над поймой Чечоры почти на 14 метров. Вероятно, что в XVI—XVIII веках высота вала достигала 5—6 м (возможно и более), а его ширина в основании — 18—20 метров, ширина обводного рва — 18—20 м. В середине XVI века надо рвом существовал «узвод» (подъёмный мост).

Стены замка были рубленые деревянные, обмазанные до верха глиной. Башни деревянные. В 1682 их было 8, в том числе башня-брама и сосновый двойной острог. Эти постройки окружал оборонительный ров. 

Повинности по устройству и ремонту укреплений были возложены на жителей Чечерска и волости еще с XVI века («Уставная грамота» Сигизмунда II, 1554).

По инвентарю-«попісу» Чечерска за 1765 год, существовал замок с его Замковой брамой. До нашего времени валы Чечерского замка не сохранились. Сохранился только замковый ров, который с юго-востока дугой огибает замчище. Там, где раньше был мост, сейчас насыпана дамба, которая соединяет замчище с городом.

Военная история 
В замке с XVII века содержался небольшой гарнизон (10—20 казаков) во главе с ротмистром, во время войн численность гарнизона могла увеличиваться (например до 100 пеших воинов и 150 всадников в 1534 году).

Географическое положение Чечерска около границы с Русским государством не раз приводило к осаде замка войсками крымских татар и русских великих князей (1506, 1523, 1562, 1633, 1654 — дважды, 1659 годы). В 1649 году замок был захвачен восставшими крестьянами, в 1654 и 1659 — русским войскам.

См. также 
 Чечерское староство

Примечания

Литература 
 М. А. Ткачоў. Чечерск // Castrum, urbis et bellum: Зборнік навуковых прац, 2002 — 421 с.
 
 Чачэрскі замак // Беларусь: энцыклапедычны даведнік / Рэдкал. Б. І. Сачанка (гал. рэд.) і інш.; Маст. М. В. Драко, А. М. Хількевіч. — Мінск: БелЭн, 1995. — 800 с.: іл. — 5000 экз. ISBN 985-11-0026-9. — С. 758.

Замки Великого княжества Литовского
Замки Белоруссии
Чечерск